Velika nagrada Alessandrie 1930 je bila četrta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 20. aprila 1930 v italijanskem mestu Alessandria.

Rezultati

Dirka 
Avtocikli so označeni s poševnim tiskom.

|-
! 1
| 40
|  Achille Varzi
| Alfa Corse
| Alfa Romeo P2
| 8
| 2:22:42,0
|-
! 2
| 46
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 8
| +2:18,0
|-
! 3
| 6
|  Enzo Ferrari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 6C-1750 SS
| 8
| +4:18,0
|-
! 4
| 36
|  Federico Valpreda
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 8
| +10:14,8
|-
! 5
| 12
|  Antonio Brivio
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 8
| +11:24,0
|-
! 6
| 30
|  Arrigo Sartorio
| Privatnik
| Maserati 26
| 8
| +13:48,2
|-
! 7
| 14
|  Mario Dafarra
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 8
| +17:16,8
|-
! 8
| 44
|  Amedeo Ruggeri
| Privatnik
| OM 665
| 8
| +19:35,0
|-
! 9
| 2
|  Filippo Sartorio
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 8
| +22:33,6
|-
! 10
| ?
|  Abele Clerici
| Privatnik
| Salmson
| 8
| +22:34,6
|-
! 11
| 8
|  Alfredo Caniato
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 6C-1750 SS
| 8
| +22:54,0
|-
! 12
| ?
|  Victor Marret
| Privatnik
| Salmson
| 8
| +26:8,0
|-
! 13
| ?
|  Luigi Platé
| Privatnik
| Lombard AL3
| 8
| 
|-
! 14
| ?
|  Carlo Premoli
| Privatnik
| Salmson
| 8
| 
|-
! Ods
| ?
|  Luigi Castelbarco
| Privatnik
| ''Amilcar
| 
| 
|-
! Ods
| 24
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 4
| Trčenje
|-
! Ods
| 48
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo 6C-1750
| 0
| Dovod olja
|}

Viri
 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930